Adéodat Compère-Morel (1872-1941), homme politique, orateur et écrivain français ;
 Thomas Compère-Morel (né en 1960), écrivain et enseignant français.